Il doppio del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tracy Delatte e Johan Kriek che hanno battuto in finale Kevin Curren e Steve Denton 6-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (finale)
 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
 Peter Rennert /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Tracy Delatte /  Johan Kriek (Campioni)

 Mark Dickson /  Jan Gunnarsson (quarti di finale)
 Steve Meister /  Craig Wittus (secondo turno)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (secondo turno)
 Henri Leconte /  Guillermo Vilas (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1983